Puchar Ligi Ukraińskiej w piłce siatkowej mężczyzn 2022 – 1. edycja rozgrywek o siatkarski Puchar Ligi Ukraińskiej zorganizowana przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej Ukrainy (PVLU) w dniach 20-22 grudnia 2022 roku w Pałacu Sportu "Małeńkyj Paryż" (zwanym również Areną PVLU) w miejscowości Hodyliw w rejonie storożynieckim. 

W rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn grających w sezonie 2022/2023 w Superlidze. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydował jeden mecz.

Pierwszy Puchar Ligi Ukraińskiej zdobył , który w finale pokonał klub .

Tytularnym sponsorem rozgrywek było przedsiębiorstwo Budinwest.

System rozgrywek 
W Pucharze Ligi uczestniczyło 8 zespołów grających w Superlidze w sezonie 2022/2023. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Nie był grany mecz o 3. miejsce. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w formacie pucharowym, a o awansie w ramach pary decydowało jedno spotkanie.

Pary ćwierćfinałowe powstały na podstawie tabeli po II rundzie fazy zasadniczej Superligi według klucza:
 para 1: 1–8;
 para 2: 2–7;
 para 3: 3–6;
 para 4: 4–5.

Pierwszą parę półfinałową utworzyli zwycięzcy w ćwierćfinałowych parach 1 i 4, natomiast drugą – dwa pozostałe zespoły.

Tabela po II rundzie fazy zasadniczej Superligi

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Ligi Ukraińskiej w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 na Ukrainie